Помпаж ()

Помпаж (авіація) - зривний режим роботи авіаційного турбореактивного двигуна.
Помпаж насосної установки - нестійка робота насоса (компресора).

багатозначні терміни